Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za žene za 1961. je drugi put zaredom osvojio "Partizan" iz Beograda.

Ljestvica

unutarnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.
  

1961